

Боґданово — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Боґданово — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Богданове